Zbuk (inaczej zapartek, purtko) – zgniłe jajko, powstające z niezalężonych jaj w czasie inkubacji lub też w wyniku upływu czasu. Typowy dla zbuków odór nadaje im siarkowodór, produkowany przez rozmnażające się bakterie. Jaja konsumpcyjne powinny być niezalężone, gdyż dłużej zachowują świeżość i później zbuczeją.

Przypisy 

Biologia rozrodu